

Внутренний отбор

Отборочные туры 
Мальта провела полуфиналы в ноябре 2008 года.

В них по 7 участников.

Всего их было 10,а финал состоялся 7 февраля 2009 года.

Полуфинал 1

Видео участников

Полуфинал 2

Видео участников

Полуфинал 3

Полуфинал 4

Полуфинал 5

Полуфинал 6

Полуфинал 7

Полуфинал 8

Финал

В полуфинале

Финал 
В финале Кьяра выступала 14-й и заняла 22-е место с 31 баллом. Больше 7 баллов Мальте не присудил никто.

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения

Примечания 

Страны на «Евровидении-2009»